Сезон 2021 Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ) — восьмой сезон чемпионата и Кубка России, проводимый под названием СМП РСКГ и 29-й сезон розыгрыша чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам в общем.

Список зачётных категорий не претерпел изменений по сравнению с предыдущим годом, однако соревнования в классе «S1600-Юниор» потеряли статус Первенства России ввиду малого числа заявившихся участников, вместо этого соревнования получили статус Первенства РСКГ. 

Соревнования в категориях «Спортпрототип CN» завершились 21 августа, а лучшими гонщиками сезона в зачётах «ShortCut», «MitJet», «Legends EVO» и «Legends 600» соответственно стали Сергей Иевлев, Виталий Зубенко, Шота Абхазава и Владимир Стрельченко (который при этом выступил всего на одном этапе). 11 сентября состоялся финал сезона в классе "S1600-Юниор", сильнейшим спортсменом стал Артём Антонов.

Календарь 
Календарь сезона был утверждён 13 ноября 2020 года и состоял из семи этапов на различных трассах различных регионов России. Вместо второй гонки на Смоленском кольце вернулся этап в Сочи. Участники категории S1600-Юниор пропускают два, а класса Спортпрототип CN - три последних этапа. Также впервые Чемпионат России по кольцевым гонкам заканчивается так поздно - 31 октября.

Команды и пилоты

Туринг

Супер-Продакшн

Туринг-Лайт

S1600

S1600-Юниор

Спортпрототип CN

GT4

Победители гонок

Итоги сезона

Личный зачёт

Командный зачёт 
На каждый этап команда заявляет не более двух гонщиков, очки которых идут в командный зачёт. В таблице ниже приведены результаты командного первенства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Информационный портал РСКГ
 Официальный YouTube-канал РСКГ

2021 год в автоспорте
Сезоны РСКГ
Спорт в России в 2021 году
Спортивные соревнования в Грозном
Спортивные соревнования в Смоленской области
Спортивные соревнования в Нижегородской области
Спортивные соревнования в Казани
Спортивные соревнования в Московской области
Спортивные соревнования в Сочи
2021 год в Чечне
2021 год в Московской области
Соревнования по автоспорту в Чечне